Drita (bestimmte Form; unbestimmte: dritë) bedeutet auf Albanisch „Licht“ und bezeichnet folgendes:

 Drita (Zeitschrift), eine seit 1883 erscheinende Zeitschrift in Albanien
 Drita Islame, eine seit 1992 erscheinende, islamische Zeitschrift in Albanien
 KF Drita, ein Fußballverein in Gjilan, Kosovo
 ein albanischer weiblicher Vorname, siehe Liste albanischer Vornamen